Ирина Шереме́тева:
 Шереметева, Ирина Илларионовна (дев. Воронцова-Дашкова; 1872—1959) — фрейлина, общественный деятель, сестра милосердия.
 Шереметева, Ирина Феликсовна (дев. Юсупова; 1915—1983) — жена Николая Дмитриевича Шереметьева.